Ísleifsson ist ein männlicher isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein patronymisch gebildeter Name mit der Bedeutung Sohn des Ísleifur.

Namensträger 
 Gissur Ísleifsson (1042–1118), isländischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Skálholt
 Ólafur Ísleifsson (* 1955), isländischer Politiker

Patronym
Isländischer Personenname